Gucheng steht für:

 Gucheng (Hengshui) (故城县), Kreis der Stadt Hengshui in der chinesischen Provinz Hebei
 Gucheng (Xiangyang) (谷城县), Kreis der Stadt Xiangyang in der chinesischen Provinz Hubei
 Gucheng (Lijiang) (古城区), Stadtbezirk der Stadt Lijiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Gucheng (Changting) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Changting in der chinesischen Provinz Fujian
 Gucheng (Dingxing) (固城镇), Großgemeinde im Kreis Dingxing in der chinesischen Provinz Hebei
 Gucheng (Feidong) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Feidong in der chinesischen Provinz Anhui
 Gucheng (Fucheng) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Fucheng in der chinesischen Provinz Hebei
 Gucheng (Fuchuan) (古城镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Fuchuan im Autonomen Gebiet Guangxi
 Gucheng (Fugu) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Fugu in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Gucheng (Gaochun) (固城镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gaochun in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Gucheng (Huanren) (古城镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Huanren in der chinesischen Provinz Liaoning
 Gucheng (Jinggangshan) (古城镇), Großgemeinde der Stadt Jinggangshan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Gucheng (Keshan) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Keshan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Gucheng (Liangzhou) (古城镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Liangzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Gucheng (Linkou) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Linkou in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Gucheng (Litong) (古城镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Litong im Autonomen Gebiet Ningxia
 Gucheng (Longyao) (固城镇), Großgemeinde im Kreis Longyao in der chinesischen Provinz Hebei
 Gucheng (Luchuan) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Luchuan im Autonomen Gebiet Guangxi
 Gucheng (Luonan) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Luonan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Gucheng (Qiaocheng) (古城镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qiaocheng in der chinesischen Provinz Anhui
 Gucheng (Pi) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Pi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gucheng (Pengyang) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Pengyang im Autonomen Gebiet Ningxia
 Gucheng (Pingwu) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Pingwu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gucheng (Shanyin) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Shanyin in der chinesischen Provinz Shanxi
 Gucheng (Shen) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Shen in der chinesischen Provinz Shandong
 Gucheng (Togtoh) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Togtoh in der Inneren Mongolei
 Gucheng (Wuxiang) (故城镇), Großgemeinde im Kreis Wuxiang in der chinesischen Provinz Shanxi
 Gucheng (Xiangfen) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Xiangfen in der chinesischen Provinz Shanxi
 Gucheng (Xixiang) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Xixiang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Gucheng (Yanggao) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Yanggao in der chinesischen Provinz Shanxi
 Gucheng (Yingshang) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Yingshang in der chinesischen Provinz Anhui
 Gucheng (Yuanqu) (古城镇), Großgemeinde im Kreis Yuanqu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Gucheng (Yuzhou) (古城镇), Großgemeinde der Stadt Yuzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Gucheng (Zhanhua) (古城镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhanhua in der chinesischen Provinz Shandong
 Gucheng (Fugou) (固城乡), Gemeinde im Kreis Fugou in der chinesischen Provinz Henan
 Gucheng (Heshui) (固城乡), Gemeinde im Kreis Heshui in der chinesischen Provinz Gansu
 Gucheng (Huaibin) (固城乡), Gemeinde im Kreis Huaibin in der chinesischen Provinz Henan
 Gucheng (Huaiyuan) (古城乡), Gemeinde im Kreis Huaiyuan in der chinesischen Provinz Anhui
 Gucheng (Jingning) (古城乡), Gemeinde im Kreis Jingning in der chinesischen Provinz Gansu
 Gucheng (Jinta) (古城乡), Gemeinde im Kreis Jinta in der chinesischen Provinz Gansu
 Gucheng (Li) (固城乡), Gemeinde im Kreis Li in der chinesischen Provinz Gansu
 Gucheng (Qingfeng) (固城乡), Gemeinde im Kreis Qingfeng in der chinesischen Provinz Henan
 Gucheng (Qitai) (古城乡), Gemeinde im Kreis Qitai des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang in der Volksrepublik China
 Gucheng (Tanghe) (古城乡), Gemeinde im Kreis Tanghe in der chinesischen Provinz Henan
 Gucheng (Wangcang) (鼓城乡), Gemeinde im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Gucheng (Yicheng) (古城乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yicheng in der chinesischen Provinz Henan
 Gucheng (Yingshang) (古城乡), Gemeinde im Kreis Yingshang in der chinesischen Provinz Anhui
 Gucheng (Zhenyuan) (古城乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Zhenyuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Gucheng (Ping’an) (古城回族乡), Nationalitätengemeinde der Hui im Kreis Ping’an in der chinesischen Provinz Qinghai
 Gucheng (Dengzhou) (古城街道), Straßenviertel der Stadt Dengzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Gucheng (Jiancaoping) (古城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiancaoping in der chinesischen Provinz Shanxi
 Gucheng (Linhai) (古城街道), Straßenviertel der Stadt Linhai in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Gucheng (Luan) (古城街道), Straßenviertel im Kreis Luan in der chinesischen Provinz Hebei
 Gucheng (Luolong) (古城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Luolong in der chinesischen Provinz Henan
 Gucheng (Shijingshan) (古城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shijingshan von Peking
 Gucheng (Shouguang) (古城街道), Straßenviertel der Stadt Shouguang in der chinesischen Provinz Shandong
 Gucheng (Sucheng) (古城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Sucheng in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Gucheng (Suiyang) (古城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Suiyang in der chinesischen Provinz Henan
 Gucheng (Xingcheng) (古城街道), Straßenviertel der Stadt Xingcheng in der chinesischen Provinz Liaoning
 Gucheng (Xinping) (古城街道), Straßenviertel im Autonomen Kreis Xinping in der chinesischen Provinz Yunnan